Люсне́-лез-Екс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 260 км на південь від Парижа, 140 км на південний захід від Діжона, 45 км на південний схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 482 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1050,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Люсне-лез-Екс на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Люсне-лез-Екс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр